Б-52 или B-52:
 Boeing B-52 Stratofortress — американский сверхдальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
 «NORA» B-52 — сербская 155-мм самоходная гаубица.
 Б-52 — популярная в США прическа, получившая такое название за схожесть с носом одноименного самолета.
 The B-52s — американская рок-группа новой волны, а также одноимённый альбом 1979 года.
 Б-52 — коктейль, состоящий из ликёров Калуа, Бейлис и Куантро.
 Б-52 — популярное кафе в Ачинске.
 Б-52 — ночной танцевальный клуб в Москве.
 Б 52 — финансовый индекс обыкновенной акции в терминах 52-недельной разницы её цены.
 B-52 — прозвище датского футболиста Никласа Бентнера.